Яла:

Фамилия 
 Яла, Кумба (1953—2014) — президент Гвинеи-Бисау (2000—2003).
 Яла, Мухаммед (род. 1929) — алжирский политик и дипломат.

Топонимы 
 Яла — провинция Таиланда.
 Яла — город в Таиланде.
 Яла — река в Кении.
 Яла — национальный парк на юго-востоке Шри-Ланки.

См. также 
 Ял
 Ялла